Asylum () — тринадцатый студийный альбом американской рок-группы Kiss, вышедший в 1985 году.

На альбоме дебютировал новый гитарист группы Брюс Кулик, заменивший Марка Сент-Джона в сентябре 1984 года и участвовавший в туре Animalize.

«Tears Are Falling» была выпущена как сингл; также она является единственной песней с альбома, исполнявшейся на концертах. На композиции «Who Wants to Be Lonely», «Uh! All Night» и «Tears Are Falling» были сняты видеоклипы.

Asylum стал золотым в США 13 ноября 1985 года, а также занял 51-ю позицию в списке Top 100 glam/hair Metal Albums of All Time

Список композиций

Участники записи 
 Пол Стэнли — ритм-гитара, бас-гитара на «Tears Are Falling», вокал
 Джин Симмонс — бас-гитара; вокал
 Брюс Кулик — соло-гитара; бэк-вокал
 Эрик Карр — ударные; перкуссия, бэк-вокал
Остальные музыканты
 Жан Бовуар — бас и бэк-вокал на «Who Wants to Be Lonely» и «Uh! All Night»
 Аллан Шварцберг — ассорти из наложений ударных, перкуссия

Чарты 

Альбом

Синглы

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 Kiss FAQ — Asylum kissfaq.com

Альбомы Kiss
Альбомы, спродюсированные Джином Симмонсом
Альбомы, спродюсированные Полом Стэнли
Альбомы Mercury Records
Альбомы Vertigo Records
Альбомы, записанные на Electric Lady Studios
Альбомы на английском языке
Хард-рок-альбомы